Ceux de chez nous, un film français réalisé par Sacha Guitry, sorti en 1915.
 Ceux de chez nous (Millions Like Us), un film britannique de Sidney Gilliat et Frank Launder, sorti en 1943.